Meriano ist der Familienname der folgenden Personen:
 Francesco Meriano (1896–1934), italienischer Diplomat
 Laura Meriano (* 1999), italienische Ruderin